Starci je lahko:
 Starci, Staro Petrovo Selo (Hrvaška)
 Starci, Aleksandrovac (Srbija)